Сухо́й — хутор в Изобильненском районе (городском округе) Ставропольского края Российской Федерации.

География 
Расстояние до краевого центра: 34 км.

Расстояние до районного центра: 12 км.

История 
До 2017 года находился в составе территории сельского поселения Староизобильненский сельсовет.

Население 

По данным переписи 2002 года, 86 % населения — русские.

Инфраструктура 
В Сухом 2 улицы: Тюльпина и Горная. Улица Тюльпина является центральной и имеет гравийное покрытие. Улица Горная не имеет покрытия.

На юго-восточной окраине хутора расположено общественное открытое кладбище площадью 10 тыс. м².

Транспорт 
Мимо хутора 1 раз в неделю проезжает автобус № 109, идущий из Изобильного в Смыков.

Памятники 
 Братская могила воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн. 1918—1920, 1942—1943, 1957 года.

Люди, связанные с хутором 
 Жданов, Михаил Романович (1921) — участник Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., кавалер ордена «Красной Звезды»

Примечания 

Населённые пункты Изобильненского района